Граф Адам Готлоб фон Мольтке (; 1710—1792) — датский политик, придворный, дипломат и фаворит короля Дании Фредерика V.

Биография 

Мольтке родился 10 ноября 1710 года в имении Разенхоф в Мекленбурге в семье датского офицера, немца по происхождению, подполковника Иохима фон Мольтке и Магдалины Софи фон Хофман.

В 1722 году Мольтке приехал в Копенгаген, чтобы стать пажем кронпринца Фредерика при дворе Кристиана VI. После восхождения Фредерика V на престол после смерти отца, Мольтке получил чин гофмаршала и с ним поместье Брегентвед в Хаслеве. В 1750 году фон Мольтке стал графом.

Фон Мольтке был значимой персоной при дворе Фредерика V. Он был не только обер-гофмаршалом, но и председателем Стокгольмского банка, Ост-Индской и Вест-Индской компаний, госпиталя Фредерика, Аграрной Академии и Датской королевской академии изящных искусств. В Германии граф был членом Леопольдины. Также Мольтке был кавалером ордена Данеброг и ордена Слона (1752).

После смерти Фредерика в 1766 году фон Мольтке потерял былую власть и вернулся в своё поместье Брегентвед. Его мемуары, написанные на немецком языке и опубликованные в 1870 году, имеют большое историческое значение.

Литература 
 
 

Члены Леопольдины
Политики Дании
Адам Готлоб
Члены Лондонского королевского общества